Copa América puede referirse a:

 Copa América, una competición de fútbol de selecciones del continente.
 Copa América Femenina, una competición de fútbol femenino entre selecciones del continente.
 Copa América de fútbol sala, una competición de fútbol sala entre selecciones del continente.
 Copa América Femenina de Futsal, una competición de fútbol sala femenino entre selecciones del continente.
 Copa América de Fútbol Playa, una competición de fútbol playa entre selecciones del continente.
 Copa América (vela), una competición de vela de alcance mundial. 
 Copa América (béisbol), una competición en la que solo ha tenido una edición en el 2008. 
 Copa América (hockey sobre patines), una competición en la que también participan selecciones de otros continentes.
 Copa América (ciclismo), una competición anual celebrada desde el 2001 en Brasil.
 Copa América (showbol), una competición de showbol.
 Copa América (gimnasia), una competición de gimnasia.
 AmeriCup, una competición de baloncesto.
 AmeriCup femenina, una competición de baloncesto femenino.
 FIBA 3x3 AmeriCup, una competición de baloncesto 3x3.
 Americas Rugby Championship, una competición de rugby.
 Americas Rugby Challenge, una competición de rugby.
 Copa Americana de Pueblos Indígenas, una competición de fútbol.
 Copa Americana, una extinta competición de fútbol.